Арберген () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Дармштадт. Входит в состав района Райнгау-Таунус.  Население составляет 6252 человека (на 2007). Занимает площадь 33,94 км². Официальный код — 06 4 39 001.

Подразделяется на 6 городских районов.

Примечания

Ссылки 
 www.aarbergen.de Официальная страница

Города Гессена